Криолитоло́гия — наука, изучающая геологические процессы и их литологический и геоморфологический эффект в связи с промерзанием и протаиванием горных пород, то есть с льдообразованием или исчезновением льда в земной коре.

Может рассматриваться как раздел мерзлотоведения (геокриология) или отдельное направление в географии. Это пограничная научная дисциплина, развивающаяся на стыке литологии, геокриологии, гляциологии и четвертичной геологии.

Описание 
Криолитология разрабатывает собственные методы, изучает состав, строение, криотекстуру, свойства мерзлых горных пород. Основным предметом изучения являются подземные льды (пластовые, повторно-жильные, текстурообразующие) во всем их многообразии, вопросы, связанные с их возникновением и исчезновением. Особое место занимает изучение «ледового комплекса», вопросы формирования лёссовидных суглинков и пр. 

Важнейшей задачей криолитологии считается создание теории формирования осадочных горных пород в криолитозоне — теорию криолитогенеза. 

Термин криолитология был введен в литературу Е. М. Катасоновым и П. А. Шумским в 1955 г. Общепризнанным основоположником этого научного направления стал А. И. Попов. Специалистов-криолитологов готовят на кафедре криолитологии и гляциологии географического ф-та МГУ.

Примечания

См. также 
Геокриология
Вечная мерзлота
Сезонно-талый слой
Криотекстура

Литература 
 Кудрявцев В. А. Мерзлотоведение (краткий курс). М.: Московский университет, 1981. - 240 с.
 Попов А. И., Розенбаум Г. Э., Тумель Н. В. Криолитология. М.: Московский университет, 1985. - 237 с.
 Попов А. И. Мерзлотные явления в земной коре (криолитология). М.: Московский университет, 1967. - 304 c.